

Miejscowości w Polsce 
 Marynin – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Marynin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta 
 Marynin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Marynin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec 
 Marynin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Konopnica 
 Marynin – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Marynin – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Marynin – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Marynin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Marynin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów
 Marynin – osada w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec

Administracja 
 Marynin – dawna gromada

Miejscowość na Ukrainie 
 Marynin – wieś w rejonie berezieńskim